Schinderklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Schinderklinge (Autalbach), linke Stufenrandklinge zum Autalbach (zur Fils) bei Bad Überkingen, Landkreis Göppingen
 Schinderklinge (Brettach), rechtes Bachtal zur Brettach (zur Jagst) zwischen Bügenstegen und Liebesdorf, Stadt Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schinderklinge (Hagenbach), linke Waldbachklinge zum Hagenbach (zum Bernbach) vom Steinknickle bei Neuhütten, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn
 Schinderklinge, Waldtal des Meisenberggrabens, rechter Zufluss des Wasserbachs (zur Glems) bei Renningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schinderbach
 Schindersklinge